Brock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gwendolen Trude Brock
 Paul D. Brock
 Thomas D. Brock
 Vernon E. Brock